Філлантові (Phyllanthaceae) — родина рослин пантропічного поширення з порядку мальпігієцвіті (Malpighiales).

Історія 
Вперше родину під назвою «Phyllanthaceae» описано російським ботаніком українського походження Іваном Мартиновим. За 180 років цю назву мало використовували, оскільки записували усі види, що зараз належать до філлантових у молочайні (). Поліфілію молочайних вперше підтвердили дослідження ДНК насіння рослин родини у 1993 році. У ході подальших досліджень було виокремлено 6 нових родин, серед яких і філлантові. Назву Мартинова було запропоновано у досліджені Гоффмана «Філогенічна класифікація Phyllanthaceae» у 2006 році.

Класифікація 
У родині налічують близько 2000 видів. Різні автори виділяють від 54 до 60 родів. Більше половини видів належать до роду Phyllanthus.
Список 54 родів з дослідження 2006 року.

 Actephila
 Amanoa
 Andrachne
 Antidesma
 Apodiscus
 Aporosa
 Ashtonia
 Astrocasia
 Baccaurea
 Bischofia
 Bridelia
 Celianella
 Chascotheca
 Chonocentrum
 Chorisandrachne
 Cleistanthus
 Croizatia
 Dicoelia
 Didymocistus
 Discocarpus
 Distichirrhops
 Flueggea
 Gonatogyne
 Heywoodia
 Hieronyma
 Hymenocardia
 Jablonskia
 Keayodendron
 Lachnostylis
 Leptonema
 Leptopus
 Lingelsheimia
 Maesobotrya
 Margaritaria
 Martretia
 Meineckia
 Nothobaccaurea
 Oreoporanthera
 Pentabrachion
 Phyllanthus
 Plagiocladus
 Poranthera
 Protomegabaria
 Pseudolachnostylis
 Richeria
 Savia
 Securinega
 Spondianthus
 Tacarcuna
 Thecacoris
 Uapaca
 Wielandia
 Zimmermannia
 Zimmermanniopsis

Кладограма 
Схема кладів на базі філогенічного дослідження Петра Гоффмана 2006 року.

Поширення та середовище існування 
Поширені переважно у тропіках.

Практичне використання 
Деякі рослини використовують у народній медицині та для отримання отрут та пестицидів.

До родини належать фруктові дерева з їстівними плодами:
 Мафай Baccaurea ramiflora
 Амла Phyllanthus emblica
 Махобохобо Uapaca kirkiana
 Бігнай Antidesma bunius
 Майом Phyllanthus acidus

Примітки 

Мальпігієцвіті
 
Родини рослин